Открытый чемпионат Делрей-Бич 2018 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2018 году турнир прошёл с 19 по 25 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Джек Сок
 Парный турнир —  Равен Класен /  Раджив Рам

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал прошлогодний чемпион 2016 года Джек Сок (№ 8 в мире на тот момент). Американский теннисист не смог защитить свой титул, проиграв во втором раунде соотечественнику Райли Опелка. Вторым номером посева стал ещё один представитель топ-10 Хуан Мартин дель Потро (№ 9 в мире), но он также проиграл обладателю уайлд-кард — Фрэнсису Тиафо во втором раунде. До полуфинала турнира не добрался ни один сеянный на турнире теннисист, а в четвертьфинале сыграл всего один. В итоге титул неожиданно достался Фрэнсису Тиафо, который, дойдя до финала, обыграл в нём Петера Гоёвчика. В основной сетке турнира сыграли два представителя России: Евгений Донской и Михаил Южный. Лучше из них выступил Донской, пройдя до четвертьфинала.

В парном турнире победу одержал американский дуэт Джек Сок и Джексон Уитроу (№ 4 посева). В финале они победили четвёртых номеров посева Николаса Монро и Джона-Патрика Смита. Для Сока победа в парном разряде в Делрей-Бич стала второй в карьере (до этого он выигрывал в 2013 году с Джеймсом Блейком). Прошлогодние чемпионы Равен Класен и Раджив Рам не защищали свой титул.

Рейтинговые очки

Посев в одиночном разряде 

1 Рейтинг на 12 февраля 2018 года.

Особая категория теннисистов-участников турнира 
Игроки, получившие уайлд-кард:
  Джон Изнер
  Райли Опелка
  Фрэнсис Тиафо

Теннисисты, победители квалификации:
  Александр Бублик
  Рамкумар Раманатхан
  Франко Шкугор
  Джон-Патрик Смит

Теннисисты, участники квалификации, получившие «счастливый билет» в основной турнир:
  Дэриан Кинг
  Кэмерон Норри
  Петер Полански

Соревнования

Одиночный турнир 
  Фрэнсис Тиафо обыграл  Петера Гоёвчика со счётом 6-1, 6-4.
 Тиафо выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Гоёвчик вышел в 1-й одиночный финал и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= П. Полански
| RD1-score01-1=66
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Дж. Дональдсон
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Д. Шаповалов
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= И. Карлович
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= М. Южный
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Д. Села
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Т. Фриц
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= С. Куэрри
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=64

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Х. Чон
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= К. Норри
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Ф. Шкугор
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= А. Бублик
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= М. Эбден
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Ф. Тиафо
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Ж. Шарди
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Х. М. дель Потро
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Дж. Дональдсон
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Д. Шаповалов
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= М. Южный
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Т. Фриц
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Х. Чон
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ф. Шкугор
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Ф. Тиафо
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Х. М. дель Потро 
| RD2-score08-1=66
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=5

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Д. Шаповалов| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Т. Фриц
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= Х. Чон
| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= Ф. Тиафо| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=6| RD4-seed01=
| RD4-team01= Д. Шаповалов
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= Ф. Тиафо| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Джек Сок /  Джексон Уитроу''' обыграли  Николаса Монро /  Джона-Патрика Смита со счётом 4-6, 6-4, [10-8].
 Сок выиграл 1-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Уитроу выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Делрей-Бич

 Мировой Тур ATP 2018 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Февраль 2018 года
2018